Промежуточные парламентские выборы на Кубе проходили 1 июня 1946 года. В результате Кубинская революционная партия («Аутентико») стала крупнейшей партией Палаты представителей, получив 30 из 66 мест нижней палаты парламента.

Результаты

Примечания 

Выборы 1946 года
Выборы на Кубе
1946 год на Кубе
Июнь 1946 года